

Persone 
 Angelo Bondi – allenatore di pallacanestro italiano
 Beulah Bondi – attrice statunitense
 Clemente Bondi  – poeta e gesuita italiano
 Domenico Bondi – carabiniere e partigiano italiano
 Enrico Bondi – manager italiano
 Federico Bondi – regista, montatore e sceneggiatore italiano
 Giorgio Bondi – politico italiano
 Giovanni Bondi – oratore italiano
 Hermann Bondi – astronomo e cosmologo austriaco
 Max Bondi – imprenditore e politico italiano
 Pam Bondi – avvocato statunitense
 Sandro Bondi – politico italiano
 Michele Neri Bondi – compositore, clavicembalista e direttore d'orchestra italiano

 Bondì
 Claudio Bondì – scrittore, sceneggiatore, regista cinematografico e regista televisivo italiano
 Roberto Bondì – storico della scienza e storico della filosofia italiano

Altro 
 Bondi – località australiana, sobborgo della città australiana Sydney
 Bondi Beach – località australiana, sobborgo della città australiana Sydney

Pagine correlate 
 Bondo